Rhythm of Love (canção de Alyona Lanskaya)
Rhythm of Love (álbum de Anita Baker)
Rhythm of Love (álbum de Kylie Minogue)
Rhythm of Love Tour

Desambiguação